San Buenaventura puede referirse a:

Personas 
 Buenaventura de Bagnoregio, teólogo franciscano, considerado doctor de la Iglesia católica.

Geografía / Lugares 

 San Buenaventura, localidad de La Paz.

 San Buenaventura, localidad de California.

 San Buenaventura, municipio del departamento Francisco Morazán.

 San Buenaventura, población de Chihuahua.
 San Buenaventura, municipio de Coahuila de Zaragoza.
 San Buenaventura, población de Coahuila de Zaragoza, cabecera del municipio anterior.
 San Buenaventura, población de Estado de México.

Centros educativos 

 Universidad de San Buenaventura, universidad colombiana.

 Universidad de San Buenaventura (Nueva York), universidad norteamericana.

 Colegio San Buenaventura, colegio de Madrid (España).
 Colegio San Buenaventura, colegio de Murcia (España).

 Centro Educativo Franciscano San Buenaventura, Colegio privado (Córdoba, Argentina).
 CEF Mendoza, Colegio San Buenaventura, Colegio privado (Mendoza, Argentina).

 Colegio San Buenaventura, Colegio Particular Subvencionado en Chillán (Chile).

Centros religiosos 

 San Buenaventura de Yonkers, convento capuchino de Detroit, Estados Unidos.

Otros 
 San Buena Ventura fue un barco de 120 toneladas construido en Japón en 1607.